Хит Леджер () был австралийским киноактёром, чья карьера длилась более 16 лет. Леджер получил признание за свою роль в австралийском криминальном фильме «Пальцы веером» (1999), получив номинации в  (AFI) и Круг кинокритиков Австралии в категориях «Лучший актёр». После съёмок в фильмах 2001 года «История рыцаря» и «Бал монстров» Леджер был сыгран в качестве главного героя в биографическом фильме 2003 года «Банда Келли», за который он получил свою вторую номинацию на премию AFI и Круг кинокритиков.

Исполнение Леджера в роли  в фильме «Горбатая гора» 2005 года принесло ему номинацию на премию «Оскар», премию Британской Академии в области кино (BAFTA), «Золотой глобус» и премию Гильдии киноактёров США. В дополнение, Леджер получил признание от нескольких североамериканских ассоциаций критиков, выиграв в 2005 году Общество кинокритиков Лас-Вегаса, Круг кинокритиков Нью-Йорка, Общество кинокритиков Феникса и Круг кинокритиков Сан-Франциско как «Лучший актёр». В 2006 году он снялся в австралийской романтической драме «Кэнди» и был номинирован в категории «Лучший актёр» на AFI, Круг кинокритиков Австралии и Inside Film.

После его смерти 22 января 2008 года, Леджер получил множество посмертных наград и почестей. Он получил  2007 года с остальной частью ансамбля, отобранного для биографического фильма 2007 года, «Меня там нет». В своём предпоследнем фильме, Леджер был номинирован и награждён за исполнение Джокера в «Тёмном рыцаре» (2008). Его победы включают в себя премию «Оскар», «BAFTA», «Золотой глобус» и премию Гильдии киноактёров США за лучшую мужскую роль второго плана, что сделало его первым актёром получившим Оскар за роль в супергеройском фильме и первым за роль суперзлодея. Леджер также получил  на церемонии награждения , за что стал первым актёром, получившим награду посмертно. В августе 2008 года Леджер был посмертно удостоен чести на  премией Chauvel Award в знак признания его вклада в австралийскую киноиндустрию.

Награды и номинации

Оскар

Премия Австралийского института киноискусства

Премия Международного кинофестиваля в Брисбене

Премия Британской Академии в области кино

Золотой глобус

Независимый дух

Inside Film Awards

People’s Choice Awards

Спутник

Сатурн

Scream Awards

Премия Гильдии киноактёров США

Премии кинокритиков

Премия Ассоциации кинокритиков афроамериканцев

Премия Ассоциации кинокритиков Остина

Премия Общества кинокритиков Бостона

Премия Выбор критиков

Премия Ассоциации кинокритиков Чикаго

Премия Ассоциации кинокритиков Далласа и Форт-Уэрта

Премия Круга кинокритиков Австралии

Премия Круга кинокритиков Флориды

Премия кинокритиков Айовы

Премия кинокритики Канзас-Сити

Премия Круга кинокритиков Лондона

Премия Ассоциации кинокритиков Лос-Анджелеса

Премия Круга кинокритиков Нью-Йорка

Премия общества кинокритиков онлайн

Премия Общества кинокритиков Сан-Диего

Премия Круга кинокритиков Сан-Франциско

Премия Международного кинофестиваля в Санта-Барбаре

Премия Ассоциации кинокритиков Юго-Востока

Премия Ассоциации кинокритиков Сент-Луиса

Премия Ассоциации кинокритиков Торонто

Премия Круга кинокритиков Ванкувера

Премия Ассоциации кинокритиков Вашингтона, округ Колумбия

См. также 
 Список посмертных лауреатов и номинантов премии «Оскар»

Примечания 
Комментарии
Совместно с остальным актёрским составом, режиссёром и кастинг-директором «Меня там нет»
Совместно с остальным актёрским составом «Горбатая гора»
Совместно с остальным актёрским составом «Тёмный рыцарь»
Совместно с Кристианом Бейлом

Источники

Ссылки 
 
 
 

Леджер, Хит